

België 
 Smedenstraat (Antwerpen)
 Smedenstraat (Blankenberge)
 Smedenstraat (Brugge)
 Smedenstraat (Knokke-Heist)
 Smedenstraat (Lier)
 Smedenstraat (Oostende)
 Smedenstraat (Roeselare)
 Smedenstraat (Waregem)

Nederland 
 Smedenstraat (Deventer)
 Smedenstraat (Echt)
 Smedenstraat (Kerkrade)
 Smedenstraat (Maastricht)

Wordt ook als Smedestraat gemeld
 Smedestraat (Beek)
 Smedestraat (Elburg)
 Smedestraat (Haarlem)
 Smedestraat (Heerlen)
 Smedestraat (Zandvoort)